Хилари (Ила́рий) Минц (; 1905—1976) — польский политический и государственный деятель, экономист.

Изучал право и экономику в Польше и Франции. Вступил в польскую и французскую компартии. В 1928 году выслан из Франции. В 1939 находился во Львове, во время Второй мировой перебрался в СССР, жил в Самарканде. Являлся одним из организаторов Союза польских патриотов в СССР и Бюро польских коммунистов. Служил комиссаром в первой дивизии имени Костюшко. 

После возвращения в Польшу занимал важные посты в государственных органах. С 1949 руководитель государственного комитета планирования; главный архитектор «шестилетнего плана». Вице-премьер правительства Польши с 20 ноября 1952 года. Смещён с должностей, выведен из состава Политбюро, а затем из ЦК, после «Познанского июня» 1956 года.

См. также 
 Берман, Якуб
 Берут, Болеслав

Депутаты Законодательного сейма (1947—1952)
Экономисты Польши
Вице-премьеры Польши
Члены Политбюро ЦК ПОРП
Похороненные на кладбище Воинские Повонзки
Члены Комиссии по безопасности ЦК ПОРП